Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Internazionali BNL d’Italia 2016 der Damen in Rom. Insgesamt nahmen 32 Spielerinnen an der Qualifikation teil, die von 7. bis 8. Mai 2016 stattfand; wobei sich acht Spielerinnen für den Hauptbewerb qualifizierten.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Teilnehmerinnen
 

WTA Tour 2016
Tennisturnier in Rom